Іванківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Іванківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Іванківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Іванківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район
 Іванківська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Іванківська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район